Akiyo Noguchi (1989-), grimpeuse japonaise
 Fujio Noguchi (1911-1993), romancier japonais
 Haruchika Noguchi (1911–1976), concepteur du Seitai
 
 Isamu Noguchi (1904–1988), artiste américano-japonais, sculpteur, designer
 Mikael Noguchi (1976-), artiste visuel norvégien